Ugŭrchin kan syfta på:

Bulgarien 

 Obsjtina Ugrtjin, kommun, Lovetj, 
 Ugrtjin, ort, Lovetj, Obsjtina Ugrtjin,